Візонку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний схід від Парижа, 65 км на північ від Безансона, 19 км на північний схід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Візонкур на сайті французького Національного інституту географії
 Візонкур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Візонкур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Візонкур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Візонкур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона